Jaskari est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1880-1925), homme politique finlandais
Aatos Jaskari (1904-1962), lutteur finlandais
 (1866-1936), homme politique finlandais
 (né en 1934), lutteur olympique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois